Тази страница представя турнира за купата на България по футбол, провеждащ се през сезон 2007/2008. Включени са само срещите от финалната фаза на турнира.

Предварителна фаза 
Участват всички желаещи футболни клубове с аматьорски статут от „В“ група и ОФГ.

- всеки един ОС (областен съвет) на БФС излъчва по един представител на областта, който участва в зоналния турнир за определяне представител на зоната;

- по система, график и програма всички ЗС (зонален съвет) на БФС, на базата на представените от ОС на БФС отбори, излъчват и представят задължително в БФС общо четири представители за финалната фаза (по един за ЗС).

 Североизточна България – Девня 2005 (Девня)
 Северозападна България – Ком 2016-Миньор (Драганица)
 Югозападна България – Банско 1951 (Банско)
 Югоизточна България – Любимец 2007 (Любимец)

Финална фаза

Първи кръг 
Участват 28 отбора от „Б“ група + 4 зонови първенци („В“ група, ОФГ)

Втори кръг 
Участват 16 отбора от „А“ група + 16 победители от първи кръг

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

0